Канадський бекон () — американська комедія 1995 року.

Сюжет 
Президент США хоче залишитися на другий термін. Щоб отримати підтримку виборців політичні іміджмейкери вирішують створити видимість справжньої війни з Канадою. Шериф маленького американського містечка, який повірив у серйозність намірів «агресорів», вирішує дати відсіч загарбникам.

У ролях

Саундтрек

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 

Фільми англійською мовою
Кінокомедії США
Фільми США 1995